

Fictief figuur 
Sally, de vrouwelijke hoofdfiguur in Tim Burtons film The Nightmare Before Christmas
Sally Brown, het jongere zusje van Charlie Brown
Sally, de vriendin van Bliksem McQueen in de animatiefilms Cars en Cars 2

Literatuur 
Sally (verhaal), een sciencefictionverhaal van Isaac Asimov

Muziek 
Sally (Hardwell)
Long Tall Sally, een lied van Little Richard

Voornaam 
 de meisjesnaam Sally, zie Sara (voornaam)